Maupin ist der Familienname folgender Personen:

 Armistead Maupin (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller
 Bennie Maupin (* 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Maupin (fl. 1600–1625), Holzstecher

Maupin ist der Name folgender Orte:
 Maupin (Missouri), Ort im Franklin County, Missouri, Vereinigte Staaten
 Maupin (Oregon), Stadt im Wasco County, Oregon, Vereinigte Staaten